Corvus (constelação) — constelação do equador celeste
Corvus (arma) — dispositivo de navios romanos usados no início da Primeira Guerra Púnica
Corvo — género de aves passeriformes que inclui o corvo e a maioria das gralhas

Desambiguação